Боббитт () — английская фамилия. Известные носители:

 Боббитт, Джон и Лорена (род. 1967 и 1970) — американская супружеская пара, получившая всемирную известность в 1993 году.
 Боббитт, Шеннон (род. 1985) — американская баскетболистка.
 Боббитт, Шон (род. 1958) — американский кинооператор.